Регулярный сезон Единой лиги ВТБ 2021/2022 будет проводиться со 23 сентября 2021 года по 24 апреля 2022 года. 12 команд-участниц проведут турнир в два круга – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях).

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

25 февраля 2022 года «Калев», 28 марта 2022 года «Зелёна-Гура» вышли из числа участников Единой лиги ВТБ. Результаты матчей с их участием были аннулированы.

Результаты игр 
Время матчей дано в МСК.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2021/2022